Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (VII. Gesetzgebungsperiode). Die VII. Gesetzgebungsperiode begann am 18. März 1953 und endete am 8. Juni 1956. Nach der Nationalratswahl am 22. Februar 1953 entfielen von 165 Mandaten 74 auf die Österreichische Volkspartei, 73 auf die Sozialistische Partei Österreichs, 14 auf die Wahlpartei der Unabhängigen und 5 auf die Wahlgemeinschaft Österreichische Volksopposition. Während der Legislaturperiode waren 178 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der VII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

07